Джеффри Чарльз Нил (; род. 28 августа 1990 года, Остин, штат Техас, США), более известный как Джефф Нил — американский профессиональный боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в полусредней весовой категории.Занимает 9 строчку в официальном рейтинге  UFC в полусреднем весе.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладатель премии «Выступление вечера» (2 раза) в бою против Нико Прайса и Висенте Луке

Статистика выступлений в MMA

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США